Shash peut correspondre à :
 Shash, un autre nom de la ville de Tachkent ;
 Shash, autre nom du Syr-Daria ;
 Shash, un mode musical d’Ouzbékistan.